

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Kosobudki –  przysiółek wsi Kosobudz w woj. lubuskim, w pow. świebodzińskim, w gminie Łagów
 Kosobudki – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Złocieniec

Zobacz też 
 Kosobudy